Segregacija (lat. segregare - razlučiti, rastaviti) je razdvajanje ljudi na osnovi različitih kriterija koji se u pravilu kose s načelima ljudskih prava i sloboda. Segregacija se najčešće događa kada više pozicionirana grupacija nameće svoja pravila manje pozicioniranoj grupaciji ili pojedincu prema vlastitoj procjeni (koja obično nije moralna).

Vrste segregacije 
Razdvajanje može biti na osnovi raznih kriterija: rasnih, etničkih, nacionalnih, vjerskih, spolnih. 

Postoje dva glavna oblika segregacije:
stvarna (de facto) segregacija
pravna segregacija

Pravna segregacija 
Pravna segregacija je ona segregacija koja je ugrađena u ustavnopravni poredak ojačana kaznenim mjerama, a sprovode je društvene institucije, uključujući i škole.

Stvarna segregacija 
Stvarna segregacija je ona segregacija koju susrećemo svakodnevno u našim životima, a predstavlja izraz nesnošljivosti između ljudi, a koja se najčešće temelji na predrasudama.

Važniji događaji vezani uz ukidanje segregacije 
1948., predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Harry Truman naredio je desegregaciju vojske Sjedinjenih američkih država;
17. svibnja 1954. godine, Vrhovni sud Sjedinjenih Država donio je odluku kojom je rasna segregacija u državnim školama proglašena neustavnom.

Pravo
Politika

ru:Сегрегация